Silverbird – editore di videogiochi
 Silverbird – multinazionale nigeriana
 Silverbird – album di Leo Sayer